Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Wolverine, d'après le nom anglais du glouton :
 le , un brick-sloop de 14 canons acheté en 1798 et coulé en 1804 ;
 le , un brick-sloop de 18 canons de  lancé en 1805 et vendu en 1816 ;
 le , un brick-sloop de 16 canons lancé en 1836 et échoué en 1855 ;
 le , une corvette à hélice lancée en 1863 et revendue en 1893 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1910 et coulé en 1917 ;
 le , un destroyer de classe W lancé en 1919 et démoli en 1946.

Wolverine